L’alphabet biélorusse (en biélorusse : , Bielarouski alfabit) est l'alphabet utilisé actuellement en Biélorussie pour écrire la langue biélorusse. C’est une variante de l’alphabet cyrillique qui existe sous sa forme actuelle depuis 1918. La langue biélorusse a connu d'autres systèmes d'écriture : l'alphabet łacinka utilisé jusqu'au  concurremment avec le cyrillique et l'alphabet arabe biélorusse, utilisé uniquement par les Tatars du grand-duché de Lituanie à partir du .

Tableau général

Translittération et transcription

Notes

Voir aussi 
 Alphabet arabe biélorusse
 Alphabet łacinka
 Orthographe classique biélorusse
 Romanisation du biélorusse

Alphabet
Biélorusse